Серия A чемпионата Италии по баскетболу 2015/2016 () — 94-й розыгрыш высшего профессионального баскетбольного дивизиона Италии.

Регулярный сезон прошел с 4 октября 2015 года по 4 мая 2016 года. Плей-офф стартовал 4 мая и завершился 13 июня 2016 года.

Чемпионом в двадцать седьмой раз в своей истории стал «Милан», обыграв в финальной серии плей-офф клуб «Реджана».

Участники

Количество команд по регионам

Расположение и арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Сетка

Ссылки 
 Lega Basket website 

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе